Села:
 Степок — Житомирська область, Житомирський район
 Степок — Житомирська область, Бердичівський район
 Степок — Київська область, Білоцерківський район
 Степок — Київська область, Обухівський район
 Степок — Київська область, Таращанський район
 Степок — Сумська область, Краснопільський район
 Степок — Харківська область, Балаклійський район
 Степок — Харківська область, Барвінківський район
 Степок — Хмельницька область, Дунаєвецький район
 Степок — Хмельницька область, Старокостянтинівський район

 Степок — колишнє село Якимівського району Запорізької області
Селища:
 Степок — Вінницька область, Чернівецький район
 Степок — Черкаська область, Смілянський район
Залізничні станції:
 Степок — станція Південно-Західної залізниці
Пам'ятка природи:
 Степок — урочище, пам'ятка природи в Миколаївській області